Evanston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evanston (Colorado), im Weld County
 Evanston (Georgia), im Columbia County
 Evanston (Illinois), im Cook County
 Evanston (Indiana), im Spencer County
 Evanston (Iowa), im Webster County
 Evanston (Kentucky), im Breathitt County
 Evanston (Mississippi), im George County
 Evanston (Missouri), im Clay County
 Evanston (Ohio), im Hamilton County
 Evanston (Tennessee), im Hancock County
 Evanston (Wyoming), im Uinta County
 Evanston Estates, im Charleston County, South Carolina
 Evanston Township (Cook County, Illinois)